Criança do sexo masculino
O Garoto - um filme mudo estadunidense lançado em 1921, do gênero comédia dramática dirigido e estrelado por Charles Chaplin
Garoto (empresa), uma fabricante brasileira de chocolates muito conhecida na América Latina 
Aníbal Augusto Sardinha, um compositor e violonista brasileiro de choro
 Garotos e Garotos II, canções de Leoni

Veja também
Garota

Desambiguação